Drei-Welten-Theorie steht für
 die politische Theorie der drei Welten von Deng Xiaoping
 die ontologische Drei-Welten-Lehre von Gottlob Frege